

Птахи 

 Назва, що в деяких незоологічних джерелах вживається для таких птахів ряду Соколоподібні:
 Кібчик (Falco vespertinus) — хижий птах роду сокіл.
 Підсоколик малий (Falco columbarius)  — хижий птах роду сокіл.
 Осоїд (Pernis apivorus) — хижий птах роду осоїд, родини яструбових.

 Народна назва для різних видів соколоподібніх птахів, що зустрічаються на території України (також кобець, шуліка, шуляк, коршун, коршак, яструб, ястреб).

Прізвище 
 Кібець (прізвище)

Примітки 

Нетаксономічні групи птахів